Предраг Ранджелович:
 Ранджелович, Предраг (род. 1976) — сербский футболист; тренер.
 Ранджелович, Предраг (род. 1990) — сербский и македонский футболист.